Embolemus walkeri  — вид мелких хризидоидных ос рода Embolemus из семейства Embolemidae. Восточная Палеарктика: Китай и Япония.

Описание 
Длина самки от 3,5 до 4 мм, самца — 3,5 мм. Основная окраска темно-коричневая, брюшко и голова до чёрного. Глаза крупные. Усики с относительно короткими члениками. Характерен половой диморфизм: самки с редуцированными крыльями или бескрылые, а самцы крылатые. Пронотум с тонким латеральным килем. 
Вид был впервые описан в 1951 году британским энтомологом О. Ричардсом. 

Предположительно, поддерживают мирмекофильные связи, обнаруженные у него (в 1950 году найден в муравейнике ) и у близких видов. Например, Гораций Донистороп (Donisthorpe H., 1927) обнаружил вид  вместе с муравьями , а М. Консани (Consani M., 1948) нашёл их вместе с муравьями .

Примечания

Литература 
 Белокобыльский С. А. 1990. Embolemidae — новое для фауны Дальнего Востока СССР семейство бетилоидных ос (Hymenoptera, Bethyloidea). — В кн.: Новости систематики насекомых Дальнего Востока. Владивосток. С. 64-70.

Ссылки 

 
 

Embolemus
Животные, описанные в 1951 году
Насекомые Азии
Эндемики Дальнего Востока
Мирмекофилы